Let Go (Avril Lavigne), het debuutalbum van de Canadese zangeres Avril Lavigne
 Let Go (Nada Surf), een muziekalbum van de Amerikaanse band Nada Surf
 Let Go (2011), een Amerikaanse film uit 2011.